Чернявщина — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Чернявщина — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Чернявщина — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Чернявщина — деревня в Минском районе Минской области.

Украина 
 Чернявщина — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.